

Вергілієва Енеїда 
 «Енеїда» (I ст. до н. е.) — епічний давньоримський віршований твір Вергілія про подорож героя Енея.

Наслідування 
 «» (1791) — травестійна поема російського письменника , гумористичне перероблення однойменного твору Вергілія.

Котляревськівська Енеїда 

 «Енеїда» (1798) — травестійна поема Івана Котляревського, гумористичне перероблення однойменного твору Вергілія.
 «Енеїда», також відома як «Вергілієва Енеїда» (1898) — комічна оперета в 5 діях і 16 одмінах за мотивами твору Котляревського. Музика Григорія Ашкаренка, лібрето Марка Кропивницького. Написана у 1898 році й вперше поставлена наприкінці 1880-их років. Іноді ця робота помилково датується 1903 роком, оскільки одним з перших друкованих зібранням творів драматурга, куди потрапила ця оперета, був третій том «Повного збірника творів» письменника виданий у Харкові у 1903 році.
 «Енеїда» (1901) — комічна оперета в 6-ти діях і 7 одмінах за мотивами однойменного твору Котляревського. Автор — Павло Барвінський. Оперета написана ще у 1901 році, але вперше надрукована лише у 1908 році в Полтаві у другому томі «Творів» письменник.
 «Енеїда» (1910) — опера за мотивами однойменного твору Котляревського. Музика Миколи Лисенка, лібрето Людмила Старицька-Черняхівська. Вперше поставлена 23 листопада 1910 року в Києві Миколою Лисенко за мотивами першої частини «Енеїди» Котляревського. Довгий час лібрето опери помилково приписували автору ідеї створення опери Миколі Садовському, але згодом з'ясувалося що справжнім автором лібрето є Людмила Старицька-Черняхівська.
 «Енеїда» також відома як «Еней на мандрівці» (1911) — опера за мотивами однойменного твору Котляревського. Музика Ярослава Лопатинського, лібрето Миколи Курцеби. Написана у 1911 році й вперше поставлена 6 червня 1912 року у Чернівцях тетром «Руська бесіда». Довгий час лібрето опери помилково приписували автору музики опери Ярославу Лопатинському, але згодом з'ясувалося що справжнім автором лібрето є Микола Курцеба.
 «Енеїда» (1926) — оперета Василя Василька. Відомо, що у 1925 році Василь Василько збирався поставити оперету «Енеїда» в театрі «Березіль», але здійснити цей задум він зміг лише наступного сезону у 1926 році в Одеській держдрамі. Сценарій до оперети написав сам Василь Василько, але використано було партитуру Лисенка (до якої Михайло Вериківський за проханням Василька додав кілька номерів).
 «Енеїда» (1928) — невидана і неінсценізована оперета Івана Микитенка за сценарієм Василя Василька (музика Ю. Губарева). У своїй дещо українофобській опереті Микитенко висміює білих та жовто-блакитних емігрантів та внутрішню контрреволюцію. На жаль, ця музична комедія так і не була ні поставлена ні надрукована (але копія оперети збереглася в Архіві Івана Микитенка).
 «Енеїда» (1978) — вистава-мюзикл за мотивами однойменного твору Котляревського. Музика Ю. Коваля, інсценізація Володимира Грипича. Вперше поставлена режисером Володимиром Грипичем у 1978 році на сцені Запорізького академічного музично-драматичного театру імені В. Г. Магара
 «Енеїда» (1986) — рок-опера за однойменними мотивами твору Котляревського. Музика , лібрето Івана Драча. Вперше поставлена у 1986 році режисером Сергійом Данченком у київському Національному театрі імені Івана Франка.
 «Енеїда» також відома як «Пригоди козака Енея» (1969) — короткометражний анімаційний фільм за мотивами однойменного твору Котляревського.
 «Енеїда» (1990) — повнометражний анімаційний фільм за мотивами однойменного твору Котляревського.
 «Енеїда» (1998) — пам'ятна монета до 200-річчя першого видання «Енеїди» Котляревського.

Джерела 
  Котляревський Іван Петрович —